Christian Bergström (1967-), un joueur suédois de tennis ;
 Emil Bergström (1993-), un footballeur suédois ;
 Gunilla Bergström (1942-2021), femme de lettres suédoise ;
 Helena Bergström (1964-), une actrice suédoise ;
 Hjalmar Bergström (1907-2000), un fondeur suédois ;
 Marie Bergström (1982-), une sociologue suédoise ;
 Stig Bergström (né en 1935), un professeur d'université, géologue et paléontologue suédois ;
 Sune Bergström (1916-2004), un biochimiste suédois, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1982.

Toponymie 
 Bergstrom Air Rescue Service, un aéroport à Austin au Texas, aux États-Unis

Homonymie de patronyme suédois